La Dame en noir peut faire référence à :
 La Dame en noir, une bande dessinée de la série Bob et Bobette par Willy Vandersteen ;
 La Dame en Noir (The Woman in Black) pièce de Stephen Mallatratt (1987) ;
 La Dame en Noir (The Woman in Black) un film de 1914 de Robert Gaillard ;
 La Dame en noir, un film suédois de 1958 d'Arne Mattsson ;
 The Woman in Black, roman de 1983 de Susan Hill ;
 , un film de 1989 réalisé par Herbert Wise ;
 La Dame en noir, un film de 2012 réalisé par James Watkins ;
 La Dame en noir 2 : L'Ange de la mort, un film de 2014 réalisé par Tom Harper ;
 La Dame en noir, une histoire de la bande dessinée Sibylline.

Voir aussi